Het Sahara Force India Formula 1 Team was een Formule 1-team dat tussen 2008 en 2018 deelnam aan het wereldkampioenschap Formule 1.

Force India is ontstaan uit het Spyker F1 team, dat voortkwam uit Midland, dat op zijn beurt voortkwam uit het Jordan-team en dat in oktober 2007 werd overgenomen door een consortium van de Nederlander Michiel Mol en Vijay Mallya, een bekende zakenman uit India. Een meerderheidsbelang is in handen van Mallya.

Halverwege van het seizoen kwam Force India in de financiële problemen, uiteindelijk werd het team in 2018 verkocht aan een concortium van zakenlieden, onder leiding van de Canadese zakenman Lawrence Stroll, de vader van Lance Stroll, die op dat moment bij Williams in de Formule 1 reed. Door een bijbehorende naamsverandering naar "Racing Point Force India" verloor het team wel al haar punten uit het constructeurskampioenschap van het seizoen tot dan toe, maar kan het onder deze naam wel blijven racen en punten scoren voor een nieuwe inschrijving van het team. 

In 2019 verdween de naam "Force India" compleet uit de Formule 1, toen de naam definitief gewijzigd werd naar Racing Point F1 Team.

Coureurs 
Voor het seizoen 2010 zijn Adrian Sutil en Vitantonio Liuzzi bevestigd. Beide rijders kwamen het voorgaand seizoen ook uit voor het team, Sutil het gehele jaar en Liuzzi als vervanger voor Giancarlo Fisichella. De rijders komen respectievelijk uit met de startnummers 14 en 15. In 2011 kwam Paul di Resta als vervanger van Vitantonio Liuzzi, die naar HRT vertrok. Het jaar daarna kwamen Paul di Resta en Nico Hülkenberg voor het team uit met Jules Bianchi als derde-rijder. In 2013 waren de coureurs Paul di Resta en Adrian Sutil die zijn comeback maakte. Tussen 2014 en 2016 bestond het rijdersduo uit Nico Hülkenberg en Sergio Pérez. 

In 2017 vertrok Hülkenberg naar het fabrieksteam van Renault. Force India heeft Mercedes-opleidingscoureur Esteban Ocon aangetrokken als zijn vervanger.

Resultaten 

1 De Grand Prix van Maleisië in 2009, is voortijdig beëindigd vanwege hevige regenval. Aangezien er nog geen 75% van de race was afgelegd zijn er maar halve punten uitgereikt.

† De rijder was niet in staat de race uit te rijden maar werd toch gekwalificeerd omdat hij meer dan 90% van de race heeft gereden.
‡ Als gevolg van een overname van het team van Force India en een daarbij behorende naamswijziging is het team alle punten tot de Grand Prix van Hongarije kwijtgeraakt. Vanaf de Grand Prix van België worden alle gescoorde punten toegekend aan een nieuwe inschrijving van het team onder de naam "Racing Point Force India".

Externe link 
 Officiële site Force India

Formule 1-team
Formule 1 in India